Okręty US Navy o nazwie USS „Miantonomoh”
 Pierwszy USS „Miantonomoh” (1863) był monitorem. Zwodowany w 1863 roku, rozebrany w roku 1875.
 Drugi USS „Miantonomoh” (BM-5) był monitorem. Zwodowany w roku 1876 i wycofany ze służby w 1907 roku.

Miantonomoh